Диндигул:

 Диндигул — город в штате Тамилнад, Индия.
 Диндигул — округ в штате Тамилнад, Индия.